Apostoli ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Apostoli (1755–1816), italienischer Schriftsteller
 Fred Apostoli (1913–1973), US-amerikanischer Mittelgewichts-Boxer